Кра́сная цилиндри́ческая змея́ () — неядовитая змея семейства цилиндрических.

Среда обитания 
Обитает в очень влажной почве, предпочитает возделываемые земли, чаще всего заболоченные рисовые поля. Распространена в Юго-Восточной Азии и на Больших Зондских островах.

Поведение 
Когда испугана, прижимает голову к земле, сильно уплощает туловище и хвост, разводя в стороны ребра, и поднимает задний конец тела. При этом изогнув его и повернув к противнику ярко-красный испод хвоста. В одних случаях хвост просто поднят и слегка изогнут, а в иных — закручен в несколько колец и поднят вверх в виде кораллово-красного круга. Этим приемом внимание хищника отвлекается от наиболее важной и уязвимой части тела — головы.

Питание 
Питается беспозвоночными, червяками, слепозмейками и другими змеями, причем, зачастую размерами больше собственных. Единственное ограничение - толщина добычи всегда должна быть очень небольшой. Причиной такого ограничения является то, что рот змеи практически нерастяжим.

Размножение 
Живородящие. Размер выводка 2-10 детенышей.

Размеры 
Новорождённые имеют при рождении длину около 20 см. Длина взрослой особи до 78 см.

Классификация 
В составе вида выделяли два подвида  и . В 2015 году подвид признан самостоятельным видом Cylindrophis burmanus. В Сингапуре в 2015 году описан вид Cylindrophis mirzae, однако уже в 2016 году он признан синонимом Cylindrophis ruffus.

Примечания

Ссылки

Литература 
 А. Г. Банников, «Жизнь животных — Земноводные, пресмыкающиеся», том 4, часть 2, Издательство «Просвещение», Москва, 1969
 Auliya, M. 2006. Taxonomy, Life History, and conservation of giant reptiles in west Kalimantan. Natur und Tier Verlag, Münster, 432 pp.
 Bergman, R.A.M. 1953. The anatomy of Cylindrophis rufus (Laur.). Proc. Kon. Ned. Akad. Wet. Amsterdam, C 56:650-666.
 Boulenger, G.A. 1893. Catalogue of the snakes in the British Museum (Nat. Hist.) I. London (Taylor & Francis), 448 pp.
 Chan-ard,T.; Grossmann,W.; Gumprecht,A. & Schulz,K. D. 1999. Amphibians and reptiles of peninsular Malaysia and Thailand — an illustrated checklist [bilingual English and German]. Bushmaster Publications, Würselen, Gemany, 240 pp.
 Cox, Merel J.; Van Dijk, Peter Paul; Jarujin Nabhitabhata & Thirakhupt,Kumthorn 1998. A Photographic Guide to Snakes and Other Reptiles of Peninsular Malaysia, Singapore and Thailand. Ralph Curtis Publishing, 144 pp.
 David,P. & Vogel,G. 1996. The snakes of Sumatra. An annotated checklist and key with natural history notes. Bücher Kreth, Frankfurt/M.
 de Lang, R. & G. Vogel 2005. The snakes of Sulawesi. A field guide to the land snakes of Sulawesi with identification keys. Frankfurter Beiträge zur Naturkunde, 25, Edition Chimaira, Frankfurt am Main, 312 pp.
 de Rooij, N. DE 1917. The Reptiles of the Indo-Australian Archipelago. Il. Ophidia. Leiden (E. J. Brill), xiv + 334 S.
 Duméril, A. M. C. and G. Bibron. 1844. Erpetologie Générale ou Histoire Naturelle Complete des Reptiles. Vol.6. Libr. Encyclopédique Roret, Paris, 609 pp.
 Frith,C.B. & Frith,D.W. 1978. Additions to the snake fauna of Phuket Island, Peninsular Thailand. Nat. Hist. Bull. Siam Soc. (Bangkok) 27: 181—186
 Grossmann,W. & Tillack,F. 2001. Bemerkungen zur Herpetofauna des Khao Lak, Phang Nga, thailändische Halbinsel. Teil II: Reptilia: Serpentes; Testudines; Diskussion. Sauria 23 (1): 25-40
 Laurenti, J. N. 1768. Specimen medicum, exhibens synopsin reptilium emendatam cum experimentis circa venena et antidota reptilium austracorum, quod authoritate et consensu. Vienna, Joan. Thomae, 217 pp.
 Malkmus, R.; Manthey, U.; Vogel, G. Hoffmann, P. & Kosuch, J. 2002. Amphibians and reptiles of Mount Kinabalu (North Borneo). A.R.G. Ganther Verlag, Rugell, 404 pp.
 Manthey, U. & Grossmann, W. 1997. Amphibien & Reptilien Südostasiens. Natur und Tier Verlag (Münster), 512 pp.
 McDiarmid,R.W.; Campbell,J.A. & Touré,T.A. 1999. Snake species of the world. Vol. 1. Herpetologists’ League, 511 pp.
 Pauwels, O.S.G.; David, P.; Chimsunchart, C. & Thirakhupt, K. 2003. Reptiles of Phetchaburi Province, Western Thailand: a list of species, with natural history notes, and a discussion on the biogeography at the Isthmus of Kra. Natural History Journal of Chulalongkorn University 3 (1): 23-53
 Pauwels,O.S.G. et al. 2000. Herpetological investigations in Phang-Nga Province, southern Peninsular Thailand, with a list of reptile species and notes on their biology. Dumerilia 4 (2): 123—154
 Smedley, N. 1931. Notes on some Malaysian snakes. Bull. Raffl. Mus. No 5: 49-54
 Smith, M.A. 1943. The Fauna of British India, Ceylon and Burma, Including the Whole of the Indo-Chinese Sub-Region. Reptilia and Amphibia. 3 (Serpentes). Taylor and Francis, London. 583 pp.
 Stuebing,R.B. & INGER,R.F. 1999. A field guide to the snakes of Borneo. Natural history Publications (Borneo), Kota Kinabalu, 254 pp. [corrections in HR 31: 124].
 Underwood, G. 2002. On the rictal structures of some snakes. Herpetologica 58 (1): 1-17
 Winchell, S. 2003. Die vielfältige Welt chinesischer Schlangen. Reptilia (Münster) 8 (6): 20-29
 Winchell, S. 2003. The wide world of snakes in China. Reptilia (GB) (31): 12-21
 Zhao,E. & Adler,K. 1993. Herpetology of China. SSAR, Oxford/Ohio, 1-522
 Zug, George R.;Win, Htun;Thin, Thin;Min, Than Zaw;Lhon, Win Zaw;Kyaw, Kyaw 1998. Herpetofauna of the Chatthin Wildlife Sanctuary, north-central Myanmar with preliminary observations of their Natural History Hamadryad 23 (2): 111—120

Цилиндрические змеи
Животные, описанные в 1768 году
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии